Добропо́лье () — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Добропольской городской общины. До упразднения Добропольского района в 2020 году был его центром, но не входил в его состав, будучи городом областного значения.

Географическое положение 
Расположен в северо-западной части области, на реке Бык (приток Самары, бассейн Днепра). Железнодорожная станция «Доброполье» Ясиноватского отделения Донецкой железной дороги.

История 
Образован в 1840-х годах как хутор Прасковеевка (в 1859 году проживало 44 жителя) помещика Албанского. В 1870—1880-х годах в этой местности были обнаружены залежи каменного угля, в конце века помещиком Ениным заложена первая шахта. В 1913 году — Эрастовский рудник, на правом берегу реки Быка — Святогоровский рудник.

С 1914 года работает железнодорожная ветка предназначена для перевозки угля, добываемого из шахт Добропольского района.

К 1920 году в Парасковеевке было 47 хозяйств и 270 жителей, ещё 150 жителей в посёлке Святогоровского рудника. Работали небольшая больница, начальная школа.

В 1931 году сдана в эксплуатацию мощная шахта «Гигант» имени Максима Горького (после войны — № 1-2 «Добропольеуголь»), вокруг которой появились 2 благоустроенные посёлка — Техноколонна и Временная Колония. В 1935 году состоялось объединение всех посёлков в село Доброполье. Довоенная добыча угля трестом «Добропольеуголь» — 291,5 тысяч тонн (1939), послевоенная — 401 тыс. тонн (1950).

23 февраля 1935 года здесь началось издание районной газеты.

После начала Великой Отечественной войны в связи с приближением к городу линии фронта возникла угроза оккупации местности. Для действий в тылу немецких войск был создан Добропольский партизанский отряд, однако в связи со сложной обстановкой на фронте отряд длительное время был вынужден действовать на линии фронта, как подразделение, приданное регулярным частям РККА. В октябре 1942 года отряд в течение семи дней удерживал оборону на участке 230-й стрелковой дивизии РККА.

13 ноября 1941 года в районе Доброполья были сосредоточены 2-я и 3-я роты 1-го батальона добровольческого комсомольского инженерного полка и части 96-й стрелковой дивизии РККА, в следующие дни советские сапёры сделали 12 проходов в немецких минных полях и 17 ноября 1941 года в ходе контрнаступления войск Южного фронта они атаковали находившиеся на этом участке части немецкой 1-й танковой армии.

По состоянию на начало 1951 года здесь действовали средняя школа,  и несколько предприятий угольной промышленности, крупнейшим из которых была введённая в эксплуатацию в 1950 году Добропольская , перерабатывавшая 1,2 млн тонн угля — вокруг неё вырос посёлок имени Жданова.

В 1953 году после слияния с несколькими населёнными пунктами Доброполье стало городом районного подчинения, население возросло до 18 000 человек за счёт переселенцев из Винницкой и Житомирской областей. В 1959 году в окрестностях его открыты большие месторождения коксующегося угля. На них построены новые шахты с посёлками.

С 1963 года Доброполье — город областного подчинения. В 1963 году в городе проживало 25 тыс. населения.

23 августа 1968 года в Доброполье было открыто троллейбусное сообщение, в результате Доброполье стало одним из самых маленьких городов в мире, имеющих троллейбусное сообщение.

В 1969 году сданы в эксплуатацию шахты «Красноармейская» и «Новодонецкая», вторая ЦОФ. В 1970 году трест «Добропольеуголь» ликвидирован, шахты переданы комбинату «Красноармейскуголь» (город Новоэкономическое, сейчас — Мирноград). В 1976 году вновь создан трест «Добропольеуголь», включающий в себя 9 каменноугольных шахт, 2 шахтостроительные организации.

По состоянию на начало 1980 года, в городе действовали производственное объединение «Добропольеуголь» (объединявшее 9 каменноугольных шахт), обогатительная фабрика, завод железобетонных изделий и конструкций, хлебный комбинат, комбинат хлебных продуктов, молочный комбинат, межколхозная строительная организация, птицеинкубаторная станция, комбинат бытового обслуживания, 10 общеобразовательных школ, музыкальная школа, больница, Дворец культуры, клуб, два кинотеатра и 5 библиотек.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе АТП-11486, обогатительной фабрики, ремонтно-механического завода и автобазы треста «Добропольеуголь», в июле 1995 года — решение о приватизации завода железобетонных труб, в октябре 1995 года — решение о приватизации птицеинкубаторной станции.

В начале 2011 года компания «Донбасская топливно-энергетическая компания» Рината Ахметова подписала с Фондом государственного имущества Украины договор аренды госпредприятия «Добропольеуголь» (на долю которого приходилось около 6,1 % добычи энергетических углей на территории Украины) на 49 лет.

По состоянию на 2013 год, угольная промышленность оставалась основой экономики Доброполья, она составляла 98,9 % всей продукции, выпускаемой предприятиями города.

Население 
Население Добропольского городского совета на 1 января 2020 года — 59 486 чел.

Количество на начало года.

Данные переписи населения 2001 года

Рождаемость — 8,0 на 1000 человек, смертность — 17,4, естественная убыль — −9,4, сальдо миграции отрицательное (-4,2 на 1000 человек).

Экономика 
Добыча каменного угля (ГХК «Добропольеуголь» — одно из крупнейших предприятий отрасли) — добыча угля в 2003 году — 5 270 тыс. тонн. Одно из лучших угледобывающих предприятий — шахта «Добропольская». За производственные достижения, технические новшества её коллектив отмечен международными призами.

Предприятия стройматериалов, пищевая промышленность («Золотой колодец», комбинат хлебопродуктов), комбикормовый завод. Более 60 % занятых в народном хозяйстве трудятся в промышленности. Город до сих пор не газифицирован сетевым газом. Имеются проблемы с водоснабжением.

В 2003 году объём промышленного производства составлял 490 млн гривен (на 1 жителя — 7 063 грн.). Индекс промышленной продукции — 81,8 % в 2003 году к 1990 году. Выбросы вредных веществ в 2003 году в атмосферный воздух от источников загрязнения города — 11,9 тыс. тонн.

Транспорт 

В 1968—2010 годы Доброполье — один из самых маленьких населенных пунктов в мире, имевших троллейбус. Город был занесён в Книгу рекордов Гиннеса, как самый маленький город, где есть троллейбусное депо. Движение троллейбуса было открыто 23 августа 1968 года и прекращено 15 марта 2011 года. До начала 1990-х троллейбусный парк составлял 10 машин, действовали два маршрута («Центр — Шахта имени РККА» и «РМЗ — Шахта „1-2 Добропольская“»). В апреле 2009 года электротранспорт передали в коммунальную собственность города и в эксплуатации остался один троллейбус. Позднее на баланс созданного КП «Добропольский городской транспорт» передали два автобуса марки «Богдан», но в 2011 году троллейбусное сообщение было закрыто.

Финансы 
В 1975 году бюджет города — 4,9 млн. рублей, в том числе расходы на здравоохранение — 2,6 млн. рублей, образование — 1,9 млн. рублей.

Экспорт товаров в 2003 году — 12,8 млн. долларов США. Объём произведённых услуг в 2003 году — 26,4 млн. гривен. Коэффициент безработицы — 2,9 %. Среднемесячная зарплата в 2003 году — 571 гривна.

Доход бюджета города в 2004 году составил 20,5 млн. гривен, из них перечислил в государственный бюджет Украины 40,2 тыс. гривен.

Социальная сфера 
В городе 1 больница, 7 здравпунктов, 9 общеобразовательных школ, 1 ДК, 6 библиотек, 2 парка отдыха.

 Дворец культуры шахты «Добропольская»
 Дворец спорта (ул. Независимости)
 Плавательный бассейн.(ул. Независимости)
 Музыкальная школа № 1 (ул. Саратовская)
 Добропольская городская ЦБС Центральная городская библиотека
 Детская библиотека-филиал № 5 Добропольской городской ЦБС
 Добропольская гимназия (ул. Гимназистов)
 Добропольская ЦРБ (просп. Победы)
 Центр детского и юношеского Творчества
 КУЗ «Добропольская больница интенсивного лечения» образована в 2014 г.
 КУ «Добропольский ЦПМСП» образован в 2012 г.

Религия 
 Украинская Православная Церковь (Московского патриархата)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы
 Храм преподобного Амвросия Оптинского
 Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
 Храм Святой Троицы
 Храм Казанской иконы Божией Матери

 Православная церковь Украины
 Храм Святого Николая Чудотворца

См. также 
 Шахта «Алмазная»

Примечания

Литература 
 Доброполье // Большой энциклопедический словарь (в 2-х тт.). / редколл., гл. ред. А. М. Прохоров. том 1. М., «Советская энциклопедия», 1991. стр.400

Ссылки 
 Сайт города Доброполье
 Д. Гончаров. Самый маленький // газета «2000» от 26.02.2010
 Доброполье на сайте «История городов и сёл»

 
Населённые пункты Добропольского городского совета
Города Донецкой области